Эдуард Анерт:
 Анерт, Эдуард Эдуардович (1865—1946)) — геолог, исследователь Дальнего Востока.
 Анерт, Эдуард Христианович  (1790—1848) — немецкий архитектор Санкт-Петербурга.